Edgar kan syfta på:

 Edgar – ett mansnamn
 Edgar (opera) – en opera av Giacomo Puccini